Straight kan avse:

 Straight – en pokerhand, se Stege (poker)
 Straight Records – ett skivbolag grundat av Frank Zappa

Personer
 Beatrice Straight (1914–2001), amerikansk skådespelare